Zedelius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zedelius (1800–1878), oldenburgischer Landtagspräsident, Regierungspräsident in Eutin und oldenburgischer Finanzminister 
 Marie Zedelius (1826–1892), deutsche Schriftstellerin
 Theodore Zedelius (1834–1905), deutsche Schriftstellerin
 Werner Zedelius (* 1957), Vorstandsmitglied der Allianz Versicherung
 Wilhelm Zedelius (1825–1885), preußischer Generalleutnant